Navacarros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navacarros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Navacarros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar